Cinque anni della rivoluzione russa e le prospettive della rivoluzione mondiale (), segnalazione di Vladimir Lenin al IV congresso dell'internazionale comunista il 13 novembre 1922. È stato realizzato in tedesco, è durato un'ora ed è stato l'evento centrale del congresso. Pubblicato per la prima volta sul quotidiano Pravda il 15 novembre 1922.

Contenuti 
La segnalazione è dedicata alla nuova politica economica. Vengono analizzate in dettaglio le ragioni del passaggio a una nuova politica economica. Nell'economia russa degli anni 20 c'erano 5 principali strutture economiche: patriarcale, piccola produzione di merci, capitalismo privato, capitalismo di stato, socialismo. Il capitalismo di stato dei tempi della NEP fu un passo verso il socialismo rispetto alla produzione di merci su piccola scala che prevaleva in Russia a quel tempo. I risultati dei primi due anni di attuazione della nuova politica economica sono stati riassunti: la stabilizzazione del tasso di cambio del rublo, la riuscita riscossione dell'imposta in natura dai contadini, la cessazione delle rivolte contadine:
, l'ascesa dell'industria leggera. Il compito di restaurare dell'industria pesante è stato fissato:

Sono indicate le fonti di finanziamento per il ripristino dell'industria pesante: entrate da attività di commercio estero e risparmi sul mantenimento dell'apparato statale. Alla fine del rapporto, il compito più importante per il Partito e per tutti gli strati della popolazione russa era quello di – studiare e studiare.

Critica 
Il Dizionario Enciclopedico ha osservato che nel suo rapporto Lenin ha dichiarò:

Note 

Saggi del 1922
Saggi in russo
Opere di Lenin
Opere letterarie in russo
Opere letterarie del 1922